Фатима Мерниси (, , 1940, Фес — 30 ноября 2015, Рабат) — марокканская , социолог, публицист, представительница исламского феминизма. Писала на арабском, английском и французском языках. Труды Мерниси переведены на многие языки мира. Ей присуждены Премия принца Астурийского (2003), Премия Эразма (2004).

Биография 
Родилась в марокканском городе Фес. Выросла в гареме своей бабки со стороны отца. В детстве её окружали только женщины и слуги. Начальное образование получила в школе, основанной националистами. Затем училась в школе для девочек, созданной на деньги французского протектората. После этого обучалась в Сорбонне и Брандейском университете, получила там докторскую степень.

После окончания университета вернулась в Марокко. Преподавала в университете Мохаммеда V. Приобрела международную известность как представительница исламского феминизма. Умерла 30 ноября 2015 года в Рабате.

Исследования 
В качестве представительницы исламского феминизма Мернисси больше всего интересовала роль, которую ислам отводит женщинам. Для этого она проанализировала развитие исламской философии, в том числе и на современном этапе. Мернисси подвергла сомнению ряд хадисов, приписываемых пророку Мухаммеду, а также вытекающие из них утверждения о подчинённом положении женщины. По мнению Мернисси, Коран не содержит утверждений о подчинённом положении женщины. Множество работ Мернисси посвящены жизни в гаремах, гендерным отношениям, а также личной и общественной жизни.

Также Мернисси провела ряд социологических исследований в Марокко. Её исследования, проводившиеся в 19970-80-х годах, посвящены восприятию женщин и работы. Провела ряд работ для ЮНЕСКО, международной организации труда, а также правительства Марокко.

Избранные труды 
 Под покрывалом: динамика мужского и женского в мусульманском обществе/ Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Muslim Society, Cambridge (Mass.), Schenkman Publishing Co, 1975
 As-Suluk Al-Jinsiy Fi Mujtama’in Islamiyin Taba’iy, Beirut, Dar Al Hadatha, 1982
 Al Hubb fi hadaratina al-Islamiya, Beirut, Ad-Dar Al Alamiya, 1983
 Пол, идеология, ислам/ Sexe, Idéologie, Islam, Éditions Maghrébines, 1985 Le Fennec
 Любовь в мусульманских странах/ L’Amour dans les pays musulman, Editions Maghrébines, Casablanca, 1986 (переизд. 2007)
 Al Jins Ka Handasa Ijtima’iya, Éditions Le Fennec, Casablanca 1987
 Le monde n’est pas un harem, édition révisée, Albin Michel, 1991
 Забытые султанши: женщины во главе исламских государств/ Sultanes oubliées : femmes chefs d'État en Islam, Albin Michel / Éditions Le Fennec, 1990
 Политический гарем: Пророк и женщины/ Le harem politique : le Prophète et les femmes, Albin Michel, 1987, Paperback 1992
 Страх перед современностью: конфликт между исламом и демократией/ La Peur-Modernité : conflit islam démocratie, Albin Michel / Éditions Le Fennec, 1992
 Nissa' 'Ala Ajnihati al-Hulmt, Éditions Le Fennec, Casablanca, 1998
 Женские мечты: детство в гареме/ Rêves de femmes : une enfance au harem, Éditions Le Fennec, Casablanca 1997 — Éd. Albin Michel Nov. 1998
 Les Aït-Débrouille, Éditions Le Fennec, Casablanca, 1997, 2e édition, Édition de poche, Marsam, Rabat, 2003
 Êtes-vous vacciné contre le harem?, Texte-Test pour les messieurs qui adorent les dames, Éditions Le Fennec, Casablanca, 1998
 Гарем и Запад/ Le Harem et l’Occident, Albin Michel, 2001
 Шехерезада отправляется на Запад/ Scheherazade goes West: Different Cultures, Different Harems, Éditions Le Fennec, Casablanca, 2001
 Марокканские Синдбады/ Les Sindbads marocains, Voyage dans le Maroc civique, Éditions Marsam, Rabat, 2004

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Социологи Марокко
Эссеисты Марокко
Деятели исламского феминизма
Многоязычные писательницы
Политические социологи
Гендерные социологи
Гендерные исследования
Выпускники Парижского университета
Выпускники Брандейского университета
Социологи по алфавиту
Деятели феминизма Марокко